Fair Haven kan syfta på följande platser:

USA 

 Fair Haven (ort i USA, New Jersey), Monmouth County, 
 Fair Haven (ort i USA, New York, Cayuga County), 
 Fair Haven (ort i USA, New York, Cortland County), 
 Fair Haven, ort, Vermont, Rutland County, 

Robotskapade USAförgreningar